Долгиновский сельсовет:

Белоруссия 
 Долгиновский сельсовет (Витебская область) — сельсовет в Миорском районе Витебской области.
 Долгиновский сельсовет (Минская область) — сельсовет в Вилейском районе Минской области.